Une grève générale est une grève de tous les travailleurs dans une ville, une région ou un pays.

Télévision 
 Grève générale est un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica.